Хункалов — крымскотатарская фамилия, происходящая от имени князя Хункала из Большой Кабарды; имеет женскую форму Хункалова.

 Хункалов, Ахмет-бей (1766-1842) — князь, генерал-майор, участник Наполеоновских войн
 Хункалов, Али-Бей (1815-1883) —  князь, муфтий Крыма (1881)

 Хункаловы - во времена Крымского ханства одноимённый аристократический род, старшая линия - беи, побочные - мурзы. Во времена Российской империи получили княжеское достоинство.